Ребе́кка Ро́уз Ло́бо-Ра́шин (; род. 3 октября 1973 года, Хартфорд, штат Коннектикут, США) — американская профессиональная баскетболистка. В 1995 году стала чемпионкой Национальной ассоциации студенческого спорта в составе команды «Коннектикут Хаскис», а также была признана самым выдающимся игроком этого баскетбольного турнира. Член Зала славы баскетбола с 2017 года.

Карьера 
В 1996 году была образована WNBA. 22 января 1997 года был проведен первый этап первого драфта ВНБА, на которой игроки распределялись среди команд. Ребекка Лобо вместе с Терезой Уизерспун была зачислена в состав «Нью-Йорк Либерти». В финале WNBA первого сезона команда из Нью-Йорка уступила «Хьюстон Кометс». В первой игре сезона 1999 года Ребекка Лобо повредила левую переднюю крестообразную связку и мениск. В этом же году её выбрали на матч всех звёзд ВНБА, но из-за травмы она его пропустила. В 2002 году Ребекку Лобо обменяли в «Хьюстон Кометс» за право выбора во 2-м раунде драфта ВНБА 2002 (26 пик). В 2003 году её продали в «Коннектикут Сан», где она завершила карьеру.

Личная жизнь 
С 12 апреля 2003 года Ребекка замужем за журналистом  (род.1966). У супругов есть четверо детей: дочь Шивон Роуз Рашин (род.25.12.2004), дочь Мейв Элизабет Рашин (род.10.08.2006), сын Томас Джозеф Рашин (род.06.10.2008) и ещё одна дочь — Роуз Рашин (род.16.10.2010).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 Профайл на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Олимпийская статистика на сайте Sports-reference.com 

Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Баскетболисты США
Игроки «Коннектикут Сан»
Игроки «Спрингфилд Спирит»
Игроки «Хьюстон Кометс»
Игроки «Нью-Йорк Либерти»
Члены Зала славы баскетбола
Выпускники Коннектикутского университета
Игроки Коннектикут Хаскис (баскетбол, женщины)